О́птуха — река в Орловской области России, правый приток Оки. Длина реки 66 км, площадь водосборного бассейна — 752 км².

В низовьях пересекает трассу .

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Орёл до города Белёв, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100212110000018025.

Притоки (км от устья) 
 3 км: река Легоща (пр)
 10 км: ручей Журавинка (лв)
 26 км: река Оптушка (пр)
 31 км: река Куликовский (лв)

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Орловской области